Бояна Живкович (,  29 березня 1988) — сербська волейболістка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.

Клуби

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 
 

Сербські волейболістки
Сербські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2016
Волейболістки сербських клубів
Волейболістки «Волеро Цюрих»
Волейболістки російських клубів
Волейболістки французьких клубів
Волейболістки турецьких клубів
спортсмени Белграда
спортсмени Анкари